Środa ist der Name von
 Magdalena Środa (* 1957), polnische Hochschullehrerin für Ethik

 Środa Śląska, eine Stadt in der Woiwodschaft Niederschlesien in Polen
 Środa Wielkopolska, eine Stadt in der Woiwodschaft Großpolen in Polen
 
Siehe auch
Strzoda